Bergonzi ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Bergonzi (Geigenbauer) (1683–1747), italienischer Geigenbauer
 Carlo Bergonzi (1924–2014), italienischer Opernsänger 
 Charles Bergonzi (1910–??), monegassischer Sportschütze
 Jerry Bergonzi (* 1947), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Marco Bergonzi (* 1963), italienischer Politiker